Лестен — власна назва.

Топоніми

Лестен — німецька назва Лестене.
 Лестен (річка) — німецька назва річки Лестене.